Сеть — название следующих фильмов:
* «Сеть» (другой вариант перевода — «Телесеть») — фильм Сидни Люмета 1976 года с Питером Финчем в главной роли.
 «Сеть» — фантастический фильм Ирвина Винклера 1995 года с Сандрой Буллок в главной роли.
 «Сеть» — австралийская кинокомедия Тима Бойла 2008 года.
 «Сеть» — российский телесериал (2005 год).
 «Сеть» — российский телесериал (2008 год).
 «Сеть» — корейская драма Ким Ки Дука 2016 года.